De 32e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2009 in de Bulgaarse plaats Sofia. Het toernooi werd gewonnen door het Russische Favorit Ramenskoje.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2009
Badminton in 2009
Europees kampioenschap in Bulgarije
Sportevenement in Sofia